Herrenes 3000 meter forhindringsløb fandt sted den 5. august 2012 på Olympiastadion.

Resultater

Runde 1

Finale

Referencer 

3000 m forhindringsløb mænd